Schafwiesen ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Schafwiesen (Gemeinden Marchtrenk, Wels), Stadtteil und Ortschaft der Stadt Wels, und Ortschaft von Marchtrenk, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
  Schafwiesen (Naturschutzgebiet), bei Römerberg (Pfalz), Rheinland-Pfalz